TLD peut désigner :
 En informatique, nom de  domaine de premier niveau, abrégé TLD (de l'anglais top-level domain) ;
 Les dosimètres stimulés thermiquement, abrégé TLD pour l'anglais thermoluminescent dosimeter ;
 TLD Group, un fabricant d'équipements aéroportuaires de pistes ;
 La description d'une bibliothèque de balises JSP, abrégé TLD pour Tag Library Descriptor ;
 Transatlantic Legislators' Dialogue

Sigle de 3 caractères
 Communauté de joueurs PC (TLD : Du raccourci TheLastDay) nom du serveur san andreas multiplayer
 Tir Longue Distance : pour la chasse, tir sportif, police ou militaire (sniper /tireur de précision)